Die Saison 1994/95 der Oberliga Südwest war die 17. Spielzeit der Fußball-Oberliga Südwest seit ihrer Wiedereinführung im Jahr 1978 und nach der Wiedereinführung der Regionalliga die erste als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Zum letzten Mal wurde die Zwei-Punkte-Regel verwendet. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherten sich die Amateure des 1. FC Kaiserslautern mit vier Punkten Vorsprung auf die Eisbachtaler Sportfreunde.

Die Abstiegsränge belegten der FSV Saarwellingen, SV Prüm, VfB Dillingen und TuS Mayen.

Die Aufsteiger waren der SC 07 Idar-Oberstein aus der Verbandsliga Südwest, der VfL Trier aus der Rheinlandliga und der SV Auersmacher aus der Verbandsliga Saar. Aus der Regionalliga West/Südwest stiegen der SV Edenkoben und VfB Wissen ab.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Oberliga Südwest 1994/95 bei fussballdaten.de
 Oberliga Südwest 1994/95 bei f-archiv.de

1994
Fußballsaison 1994/95